Kinzig steht für:

 Alte Kinzig, rechte Altlaufschlinge der Kinzig (zum Oberrhein) durch Willstätt, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kinzig (Main), rechter Zufluss des Mains im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kinzig (Mümling), linker Zufluss der Mümling im Odenwaldkreis, Hessen
 Kinzig (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins aus dem Schwarzwald, Baden-Württemberg

 Kinzig (Hohlweg), regionale Bezeichnung für einen Löß-Hohlweg
 Chinzig Chulm, Pass zwischen Schächental und Muotathal, Schweiz – hochdeutsche Bezeichnung: Kinzig(pass)

Kinzig ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Kinzig (* 1962), deutscher Kriminologe und Strafrechtswissenschaftler; seit 2011 Direktor des Instituts für Kriminologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
 Wolfram Kinzig (* 1960), deutscher Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Ober-Kinzig, Stadtteil von Bad König im Odenwaldkreis, Hessen
 Mittel-Kinzig, Stadtteil von Bad König im Odenwaldkreis, Hessen
 Nieder-Kinzig, Stadtteil von Bad König im Odenwaldkreis, Hessen